Gutenacker ist der Name folgender Orte:

 Gutenacker, Ortsgemeinde im Rhein-Land-Kreis, Rheinland-Pfalz

 Gutenacker (Gemeinde Sankt Martin im Sulmtal), Ortschaft der Gemeinde Sankt Martin im Sulmtal, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark